2 miejscowości w Estonii:
 Suigu
 Suigu